Bézèd'h est un groupe de rock celtique originaire d'Alsace.

Membres du groupe 
 Véronique : Violon, chœurs
 Céline : Guitare électrique, chœurs
 Ricoo  : Basse, chœurs, flûte
 Christoo : Batterie, chœurs
 Marsoo : Chant, Guitare électro, Bouzouki, Mandoline

Discographie

Albums 

2011 : Live (CD/DVD)

EP

Single 
 2003 : Devenir Papillon au profit de l'association P'tits Bouts

Compilations 
 2003 : Bruit et Fureur vol. 1 (Musique en Stock, 1 titre)
 2005 : EP Collection 2 (Five Lights, 4 titres)

Liens externes 
 

Musique celtique
Genre de rock